Мэдден, Джон (хоккеист) — канадский хоккеист.
 Мэдден, Джон (режиссёр) — английский режиссёр.